Hagbach ist ein Gewässername:

 Hagbach, Unterlaufname des Forchbachs, rechter Zufluss des Mains bei Karlstein am Main, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hagbach (Rhein) oder Hagrüfi, rechter Zufluss des Alpenrheins beim Gewerbegebiet Ceres/Rutenen, Gemeinde Trimmis, Region Landquart, Kanton Graubünden
 Hagbach (Rot) – zwei Zuflüsse der Rot (zur Lein bei der Voggenberger Sägmühle) in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Hagbach (Rot, Menzlesmühle), linker Oberlauf bis zur Menzlesmühle, Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis
 Hagbach (Rot, Hundsberg), linker Zufluss nach Hundsberg, Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis

Siehe auch:
 Haagbach
 Hagenbach
 Haggraben